Список городов Республики Сербской.

В списке указаны названия городов (городских населённых пунктов) на данный момент. Некоторые города в 1992—2004 гг. были  переименованы: к каким-то названиям было добавлено слово «Сербский» (), из каких-то названий было  изъято слово «Боснийский» (), однако 27 февраля 2004 года Конституционный суд Боснии и Герцеговины постановил признать эти переименования противоречащими конституции и вернуть городам прежние названия. Так, например, Србине снова стало называться Фоча, а Градишка была вновь наименована Босанска-Градишка. Однако, затем и согласно внутреннему административно-территориальному делению Республики Сербской, ряд городов получили сокращённые названия, напр. Брод, Градишка, Костайница.

Список 
	Баня-Лука	—	 — фактическая столица Республики Сербской
	Биелина	—	
	Билеча	—	
	Братунац	—	
	Брод	—	
	Вишеград	—	
	Власеница	—	
	Гацко	—	
	Градишка	—	
	Дервента	—	
	Добой	—	
	Зворник	—	
	Источно-Сараево	—	 — официальная столица Республики  Сербской
	Калиновик	—	
	Кнежево	—	
	Козарска-Дубица	—	
	Костайница	—	
	Котор-Варош	—	
	Лакташи	—	
	Лопаре	—	
	Лукавица	—	
	Любине	—	
	Миличи	—	
	Модрича	—	
	Мрконич-Град	—	
	Невесине	—	
	Нови-Град	—	
	Пале	—	
	Пелагичево	—	
	Петрово	—	
	Приедор	—	
	Прнявор	—	
	Рогатица	—	
	Рудо	—	
	Соколац	—	
	Србац	—	
	Сребреница	—	
	Теслич	—	
	Требине	—	
	Трново	—	
	Углевик	—	
	Фоча	—	
	Хан-Песак	—	
	Чайниче	—	
	Челинац	—	
	Шамац	—	
	Шековичи	—	
	Шипово 	—

Численность населения 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список городов (городских населённых пунктов) Республики Сербской, распределённых по численности их населения в рамках населённого пункта с дополнением информации по соответствующей общине (муниципалитету).

 Другие крупные населённые пункты (более 2 тыс. жит. в 2013 г.) 
Список крупных сельских населённых пунктов по численности населения по данным на 2013 год:

Примечания

См. также 
 Города Боснии и Герцеговины
 Города Федерации Боснии и Герцеговины

 
Босния и Герцеговина
Списки:Босния и Герцеговина